Gina Aigner, un personnage de fiction ;
 Hannes Aigner (1989-), un kayakiste allemand ;
 Heinrich Aigner (1924-1988), personnalité politique allemande ;
 Ilse Aigner (1964-), une femme politique allemande ;
 Josef Aigner (1846-1907), un homme politique allemand ;
 Martin Aigner (1942-), un mathématicien autrichien ;
 Thomas Aigner (1958-), un musicologue autrichien.

Patronyme austro-bavarois